Стадия плей-офф Кубка конфедераций 2009 началась 24 июня полуфинальными матчами и завершилась финальным матчем, который прошёл 28 июня в Йоханнесбурге на стадионе «Эллис Парк». В плей-офф попали по две лучшие команды из каждой группы. Команды, которые проиграли в полуфинале, сыграли в матче за третье место.

Во всех матчах плей-офф, включая финал, если после окончания основного времени счёт остаётся равным, назначается два дополнительных тайма по 15 минут. Если после дополнительного времени счёт также остаётся равным, назначается серия послематчевых пенальти.

Команды, прошедшие в плей-офф

Сетка плей-офф

Полуфиналы

Испания — США

Бразилия — ЮАР

Матч за 3-е место

Финал

Примечания

Ссылки 
 Результаты всех матчей

Кубок конфедераций 2009